– żeńskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Shūko można zapisać używając wielu różnych znaków kanji:
 修子
 周子
 舟子
 萩子

Znane osoby 
 Shūko Aoyama (修子), japońska tenisistka
 Shūko Honami (周子), japońska aktorka
 Shūko Itō (修子), japońska aktorka i ilustratorka
 Shūko Kondō (修子), japońska piłkarka

Fikcyjne postacie 
 Shūko Kido (舟子), bohaterka serii gier i anime MegaMan Battle Network
 Shūko Suzuhara (萩子), bohaterka mangi i anime Angelic Layer

Żeńskie imiona japońskie